Египетская Премьер-Лига 2015/2016 — 57-й сезон чемпионата Египта, проходивший с 20 октября 2015 года по ? 2016 года.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Египта 2015/16 на goalzz.com
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Спорт в Египте в 2015 году
Спорт в Египте в 2016 году
Футбол в Африке в 2015 году
Футбол в Африке в 2016 году